Sokil ist der Familienname folgender Personen:
 Anastassija Sokil (* 1984), ukrainische Handballspielerin 
 Maria Sokil (1902–1999), ukrainische Opernsängerin
 Oleksandr Sokil (* 1962), ukrainischer Handballspieler

Sokil ( „Falke“) ist:

 eine historische ukrainische Jugendorganisation, inspiriert von der Tschechischen Sokol-Bewegung, siehe Sokil (Jugendorganisation)
 Sokil Kiew, ein ukrainischer Eishockeyklub; siehe HK Sokol Kiew

 ein Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Kamjanez-Podilskyj, siehe Sokil (Kamjanez-Podilskyj)
 ein Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Sokil (Pokrowsk)
 ein Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Sokil (Iwano-Frankiwsk)
 ein Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Sokil (Lwiw)
 ein Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tscherniwzi, siehe Sokil (Tscherniwzi)
 ein Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Ljuboml, siehe Sokil (Ljuboml)
 ein Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Roschyschtsche, siehe Sokil (Roschyschtsche)

Siehe auch
 Sokol
 Soko